Giovanni Delfino peut désigner  :
 Giovanni Delfino ( ? - 1361),  doge de Venise élu en 1356 ;
 Giovanni Delfino (1545-1622), cardinal italien, créé par le pape Clément VIII en 1604.
 Giovanni Delfino (1617-1699), cardinal italien, créé par le pape Alexandre VII en 1667.